12C steht für:

 Alfa Romeo 12C-36 Tipo C, italienischer Rennwagen
 Alfa Romeo 12C-37, italienischer Rennwagen
 Alfa Romeo 12C-312, siehe Alfa Romeo Tipo 312
 HP-12C, finanzmathematischer Taschenrechner